Аль-Мунзір — 6-й емір Кордови
 Аль-Мунзір III — цар держави Лахмідів
 Аль-Мунзір IV — малік держави Лахмідів
 Кабус ібн аль-Мунзір — малік держави Лахмідів

Див. також 
 Мунзир